Теорія складності (або наука про складність) вивчає комплексність та складні системи. Цей термін також може посилатися на:

 , яка є застосуванням теорії складності до стратегії
 Економічна складність — застосування теорії складності до економіки
 Комплексна адаптивна система — особливий випадок складних систем
 Теорія обчислювальної складності — розділ теоретичної інформатики та математики

Див. також 

 Комплексність
 Обчислювальна складність
 
 Теорія систем
 Складна адаптивна система
 Складні мережі